

Lokalizacje w Polsce 

 Bogdanówka – wieś w województwie małopolskim, w powiecie myślenickim, w gminie Tokarnia
 Bogdanówka – część wsi Buśno w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Białopole
 Bogdanówka – osiedle miasta Tarnobrzeg
 Bogdanówka – część miasta Sucha Beskidzka

Cieki wodne 
 Bogdanówka – potok, dopływ Krzczonówki
 Bogdanówka – rzeka, dopływ Luciąży

Lokalizacje na Ukrainie (ukr. Богданівка – Bohdaniwka, Bogdanówka) 
 Dzielnice
 Bogdanówka – dzielnica Lwowa, w rejonie zaliznycznym
 Wsie
 Bogdanówka – wieś w rejonie bachmuckim obwodu donieckiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie berdyczowskim obwodu żytomierskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie berezańskim obwodu mikołajowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie berezowskim obwodu odeskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie błyzniukiwskim obwodu charkowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie bobrynieckim obwodu kirowohradzkiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie bojkiwskim obwodu donieckiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie bołgradzkim obwodu odeskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie browarskim obwodu kijowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie buskim obwodu lwowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie chersońskim obwodu chersońskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie czernihiwskim obwodu zaporoskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie czornuchyńskim obwodu połtawskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie dobrowełyczkiwskim obwodu kirowohradzkiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie dołyńskim obwodu kirowohradzkiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie domaniwskim obwodu mikołajowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie drabiwskim obwodu czerkaskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie jagodzińskim obwodu kijowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie kachowskim obwodu chersońskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie kobelackim obwodu połtawskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie korzeckim obwodu rówieńskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie krzemienieckim obwodu tarnopolskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie lipowieckim obwodu winnickiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie masziwskim obwodu połtawskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie meżowskim obwodu dniepropetrowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie nieżyńskim obwodu czernihowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie nowomykołajiwskim obwodu zaporoskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie nowosanżarskim obwodu połtawskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie nyżniosirohozkim obwodu chersońskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie oratowskim obwodu winnickiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie owruckim obwodu żytomierskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie pawłohradzkim obwodu dniepropetrowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie petrowskim obwodu kirowohradzkiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie podwołoczyskim obwodu tarnopolskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie pokrowskim obwodu donieckiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie pryazowskim obwodu zaporoskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie pryłuckim obwodu czernihowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie semeniwskim obwodu połtawskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie słowjanoserbskim obwodu ługańskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie sołoniańskim obwodu dniepropetrowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie szostkińskim obwodu sumskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie tulczyńskim obwodu winnickiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie wasylkiwskim obwodu dniepropetrowskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie wilniańskim obwodu zaporoskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie wołnowaskim obwodu donieckiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie wołoczyskim obwodu chmielnickiego
 Sińków (1947–91 Bogdanówka) – wieś w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie zborowskim obwodu tarnopolskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie znamiańskim obwodu kirowohradzkiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie żytomierskim obwodu żytomierskiego

 Nieistniejące
 Bogdanówka – była wieś w rejonie kaharłyckim obwodu kijowskiego, istniejąca do 12 maja 1999 roku.
 Bogdanówka – była wieś w rejonie symferopolskim Republiki Autonomicznej Krymu, istniejąca do 1968 roku.
 Bogdanówka – dawna nazwa wsi Sińków w rejonie zaleszczyckim obwodu tarnopolskiego, istniejąca do 31 października 1990 roku.

 Rzeki
 Bogdanówka – rzeka na Ukrainie, w rejonie korzeckim obwodu rówieńskiego oraz w rejonie sławuckim obwodu chmielnickiego.

Lokalizacje na Białorusi (biał. Багданаўка – Bahdanauka, Bogdanówka) 
 Bogdanówka – wieś w rejonie czerykowskim obwodu mohylewskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie łuninieckim obwodu brzeskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie rzeczyckim obwodu homelskiego
 Bogdanówka – wieś w rejonie tołoczyńskim obwodu witebskiego

 Nieistniejące
 Bogdanówka – była wieś w rejonie chocimskim obwodu mohylewskiego
 Bogdanówka – była wieś w rejonie kirowskim obwodu mohylewskiego
 Bogdanówka – była wieś w rejonie klimowickim obwodu mohylewskiego
 Bogdanówka – były chutor w rejonie żytkowickim obwodu homelskiego

Zobacz też 
 Bogdan
 Bogdanovac
 Bogdanovci
 Bogdanovec
 Bogdanovići
 Bogdanowicz
 Bogdanowicze
 Bogdanowo
 Bogdanów
 Bohdan
 Bohdaniwka
 Bohdanovce
 Bohdanovice
 Gmina Bogdanówka